Scottish Masters 1997 (также известен как Regal Scottish Masters 1997 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 30 сентября по 5 октября 1997 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Найджел Бонд, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Алан Макманус 5:4 Марк Уильямс  
 Ронни О'Салливан 5:1 Ален Робиду  
 Джон Пэррот 5:2 Джимми Уайт  
 Найджел Бонд 5:4 Стив Дэвис

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1997 год в снукере
Scottish Masters